Thomas Low est un nom pouvant désigner:

Thomas Andrew Low (1871-1931), homme politique canadien en Ontario
 (1874-1938), joueur écossais de football

Voir aussi

Low, Thomas